Niemcy:
 Neckar – rzeka, dopływ Renu

Osoby:
 Stanislav Neckář – czeski hokeista
 Václav Neckář – czeski aktor

Inne:
 (1223) Neckar- planetoida
 Neckar AG

Zobacz też:
 Neckar-Alb
 Neckar-Odenwald – powiat
 Rhein-Neckar – rejon metropolitarny
 Rhein-Neckar – region
 Rhein-Neckar-Kreis – powiat